Le mot cadène peut faire référence à :

 la cadène, terme apparu au XIVe siècle, dérivé du latin catena, chaîne, par métonymie, ensemble de forçats enchaînés. Victor Hugo appela ainsi un chapitre des Misérables.
 la cadène, pièce d'accastillage (terme nautique).
 le col de Cadène, au pied du Pic de Saint-Barthélemy, en Ariège, dans le massif de Tabe des Pyrénées françaises, ayant marqué la frontière entre le Languedoc et le comté de Foix par de gros anneaux de fer aux - siècles.

Patronyme 
 Bernard Cadène (né en 1942), peintre, sculpteur, affichiste et publicitaire français ;
 Nicolas Cadène (né en 1981), homme politique français ;
 Thomas Cadène (né en 1976), auteur de bandes dessinées, illustrateur ;
 Lucien Cadène (1887-1958), peintre de la fin du  et du début du .

Voir aussi

Notes et références